Liste der Kulturdenkmale in Tiefenbach oder Liste der Kulturdenkmäler in Tiefenbach steht für:

 Liste der Kulturdenkmale in Tiefenbach (Federsee), Gemeinde Tiefenbach, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg

 Liste der Kulturdenkmäler in Tiefenbach (Hunsrück), Gemeinde Tiefenbach, Rhein-Hunsrück-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Liste der Kulturdenkmäler in Oberweiler-Tiefenbach, Ortsgemeinde Oberweiler-Tiefenbach, Landkreis Kusel, Rheinland-Pfalz